Geologia
 Geest, formació geològica a Dinamarca, i al nord dels Països Baixos i Alemanya 
Toponímia
 Saint-Jean-Geest, Saint-Remy-Geest, nuclis del municipi de Jodoigne a Bèlgica
Persones
 Willy de Geest, ciclista 
 Dennis van der Geest, judoka 
 Sjaak van der Geest, antropòleg mèdic